La Mar del Plata Sur es un Shopping ex-estación ferroviaria y ex-terminal de ómnibus de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires

Historia 
El edificio de la ex terminal de TRENES fue inaugurado el 1 de diciembre de 1911. La misma tenía una extensión de 4 manzanas, ocupando el perímetro delimitado por las calles Alberti (donde se ubicaba su fachada principal) Sarmiento, Las Heras y Alvarado. La estación Mar del Plata Sur era una estación que funcionaba durante el verano, es decir desde Dic.hasta abril, el resto del año estaba cerrada y los trenes llegaban a la estación Mar del Plata Norte (en Pedro Luro). También terminaban en M. del Plata Norte los trenes no expresos o los que continuaban a Miramar y los que iban a Balcarce. La estación Sur funcionó hasta el año 1950 como estación ferroviaria. Con la Nacionalizacion de los ferrocarriles en 1948 se decidió clausurarla. Los motivos fueron varios, entre los más importantes mencionaremos su ubicación en pleno centro de la ciudad, parte de su traza a nivel dividía la ciudad en dos y su habilitación sólo en los meses de verano la hacia útil únicamente a los turistas y no al usuario marplatense que por todos estos motivos estaba en contra de ella. El factor ideológico sumó razones para su clausura: mar del plata sur fue una estación impulsada por la clase acomodada de Bs.As. que teniendo sus mansiones en pleno centro de la ciudad demandaba una terminal de mejor ubicación que la de M. del Plata Norte situada en las afueras de la ciudad. Por tanto esta estación era un símbolo de la oligarquía nacional y no representaba para nada, ni en su creación ni en su funcionamiento, a la clase obrera. Todo ello hizo que el gobierno Justicialista la clausure, levante el trazado del recorrido y cree ahí la terminal de ómnibus Presidente Peron. Se redujo el lote que de ocupar 4 manzana pasó a ocupar solo 2, hasta la calle Garay. Las dos manzanas restantes se lotearon y vendieron. Desde ese tiempo, es decir de 1950, hasta el presente la única estación ferroviaria de pasajeros que quedó en Mar del Plata fue la vieja estación M. del Plata Norte que como era la única ya no necesitaba llamarse "Norte" y quedó como estación Mar del Plata "a secas", que es la que funcionó hasta el presente.
La terminal de micros operó hasta el año 2009 (obviamente ya no se llamó Pte. Peron, nombre que eliminó en 1955 la Revolución Libertadora). A fines del 2009 la Presidenta Cristina Fernández clausura la estación terminal de Ómnibus y la traslada a donde se hallaba la estación ferroviaria de Mar del Plata que previa reforma quedó hoy convertida en una estación terminal mixta, para micros y trenes, denominada estación ferro-automotora de Mar del Plata.

Nueva Terminal 
la estación está ubicada sobre la calle San Juan, entre 25 de mayo y 9 de julio, y desde allí se ingresa a un hall central donde se hay espacios para la gastronomía y también a otro lado se encuentran las 42 dársenas, 51 boleterías, y por medio de un hall se une a las 5 plataformas ferroviarias. La estación fue construida por el arquitecto Claudio Luis Lucarelli, en 11 meses, inaugurándose el 13 de diciembre de 2009. 

En los terrenos de esta estación ferroautomotora se encontró siempre la estación ferroviaria inaugurada en 1900 como la primera terminal de trenes del por entonces balneario preferido de la aristocracia porteña.

Véase también 
 Ramal Constitución - Mar del Plata - Miramar
 Ferrocarril General Roca

Referencias 

Mar del Plata Sur
Mar del Plata Sur
Ferrocarril en la Ciudad de Mar del Plata
Mar del Plata Sur